la famille Lercari, une famille de notables génois, dont l'ancêtre célèbre a été le riche banquier Franco Lercari.
 Giovanni Battista Lercari (1507-1592), doge de Gênes de 1563 à 1565.
 Nicolò Maria Lercari (1675-1757), cardinal italien du .
 Francesco Maria Imperiale Lercari (1629-1712), doge de Gênes de 1683 à 1685.